Egri Vízilabda Klub é um clube de polo aquático da cidade de Eger, Hungria.

História 
O clube foi fundado em 1910.

Títulos
 Liga Húngara de Polo aquático (3)
  2010–11, 2012–13, 2013–14

Clubes de polo aquático da Hungria